Maror ciclònica, inundació costanera associada amb sistemes atmosfèrics de baixa pressió.
 Puig Maror, muntanya del municipi de Seva a la comarca d'Osona.
 Maror: herbes amargues que es solen menjar durant el séder de Pessa'h.